Maria (gestorven: Curaçao, 9 november 1716) was een slavin en de aanstichtster van de slavenopstand op Curaçao in 1716.

Biografie 
Er is weinig bekend over het leven van Maria van voor 1716. Ze werd gebruikt als een huisslavin op de WIC-plantage St.-Maria op Curaçao. Haar taak was onder andere het opvangen van nieuwe slaven op het eiland. Op 15 september 1716 werd de factoor (bedrijfsleider) Christiaan Muller van St.-Maria door in opstand gekomen slaven van de plantage vermoord. Zijn vrouw en kinderen wisten te ontkomen. Vervolgens doodden de rebellen een ruiter van de WIC en maakten daarbij een vuurwapen buit. Nadat het nieuws Willemstad bereikte kwam er een klopjacht op gang, binnen tien dagen pakten de autoriteiten de opstandelingen op.

Bij de verhoren na de opstand kwam de rol van Maria naar voren. Onder foltering verklaarden haar man Tromp en anderen dat ze overal van af had geweten. Zij zou tot de moord van Muller hebben aangezet, omdat deze verantwoordelijk was voor de dood van haar eerste man. Toen ze hoorde dat Muller dood was, zou ze gezegd hebben: "Dat is goed, gaat maar voort." De leider van de opstand, Agathia, verklaarde ook dat Maria had opgeroepen om alle blanken te vermoorden. Tijdens de martelingen die Maria onderging bleef ze volhouden dat ze niks te maken had met de opstand. Toch werd ze samen met negen anderen ter dood veroordeeld. Ze werd met een strop om haar hals op de brandstapel gezet. Haar as werd na de verbranding in zee gegooid.

Bronnen 
Maria in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

Slaaf
Slavernij in Curaçao